José Maria da Silva Paranhos (wicehrabia Rio Branco) (1819-1880) – brazylijskie polityk i premier w latach 1871–1875
 José Maria da Silva Paranhos (baron Rio Branco) (1845-1912) – brazylijski polityk i dyplomata